Hencke peut désigner :
 Karl Ludwig Hencke (1793 - 1866), astronome amateur allemand
 (2005) Hencke, un astéroïde de la ceinture principale, nommé en l’honneur de l’astronome du même nom
 Harald Schultz-Hencke (1892 - 1953), psychiatre et psychothérapeute allemand

Homonymie de patronyme